L'affare Dreyfus – film del 1958 (titolo originale: I Accuse!)
L'affare Dreyfus – fiction del 1968

Pagine correlate 
L'Affaire Dreyfus – film del 1899
L'affaire Dreyfus – film del 1902
L'Affaire Dreyfus – film del 1908